Cette liste des pays par PIB par habitant à parité du pouvoir d'achat comprend trois listes de pays du monde et de certains territoires classés selon la valeur de leur produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA) établies par les administrations suivantes : le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), et la Central Intelligence Agency (CIA).

Les écarts concernant le même pays peuvent être considérables selon l'organisme à l'origine de ces données. Ces variations s'expliquent par :
 le fait que le PIB n'est pas toujours connu, il est souvent estimé par des spécialistes ;
 le moment où ce PIB a été estimé (une projection antérieure à une crise économique change les chiffres) ;
 l'estimation de la population locale, et qui est intégré dans cette population locale ;
 les éléments choisis pour évaluer la parité de pouvoir d'achat recèlent une part de subjectivité.
 Le classement ci-dessous n’est pas exact, notamment pour la Suisse dont le PIB par habitant est en réalité estimé à 86’850 USD pour l’année 2020 selon les statistiques du FMI.

Classement 
Les données du Fonds monétaire international (FMI) et du CIA World Factbook concernent l'année 2017, sauf précision contraire. Les données de la Banque mondiale concernent l'année 2016, sauf précision contraire.

L'Union européenne n'est pas considérée comme un pays ou territoire par le FMI et la Banque mondiale, Elle n'est donc mentionnée sur cette page qu'à titre indicatif. À l'inverse, le CIA World Factbook intègre l'Union européenne dans son classement des pays/territoires.

Notes et références

Notes

Références 

PPA Habitant
PIB (PPA) par habitant
Produit intérieur brut